Kanyama ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuele Kanyama (1962–2018), malawischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Dedza
 Matthieu Kanyama (1917–2005), kongolesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Kabinda